Het tennistoernooi van Wimbledon in 1968 bij de vrouwen werd voor de 75e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de derde keer door in de finale de Australische Judy Tegart met 9-7 en 7-5 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook beroepsspelers.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1968